Kaleva peut faire référence à : 
 Kaleva, un journal finlandais publié dans le nord du pays à Oulu ;
 Kaleva, un avion Junkers Ju 52 civil de transport de passagers abattu par les Soviétiques au-dessus du golfe de Finlande le  pendant la Grande Trêve ; 
 Kaleva, un quartier de la ville de Tampere en Finlande.
Kaleva, la plus ancienne compagnie d'assurances de Finlande.

Voir aussi 
 Église de Kaleva, une église moderne construite entre 1964 et 1966 dans le quartier de Kaleva à Tampere en Finlande ;
 Urho Kaleva Kekkonen, président de la République de Finlande ;
 Parc national Urho Kaleva Kekkonen, un parc national de Finlande, situé au nord-est de la Laponie, adossé à la frontière avec la Russie.